Mina fäders gamla land kan syfta på följande nationalsånger:

 Hen Wlad Fy Nhadau, Wales inofficiella nationalsång
 Bro Goth Agan Tasow, en av Cornwalls inofficiella nationalsånger
 Bro gozh ma zadoù, Bretagnes officiella nationalsång